Termin MGCP ima više značenja.

 Glutamatna karboksipeptidaza II, enzim
 -{Media Gateway Control Protocol}-